Вальтер Сентено (,  6 жовтня 1974) — костариканський футболіст, що грав на позиції півзахисника.

Виступав, зокрема, за клуб «Сапрісса», а також національну збірну Коста-Рики, у складі якої є рекордсменом за кількістю офіційних матчів (137).

Володар Кубка чемпіонів КОНКАКАФ.

Клубна кар'єра 

У дорослому футболі дебютував 1994 року виступами за команду клубу «Белень», в якій провів два сезони. 

Своєю грою за цю команду привернув увагу представників тренерського штабу клубу «Сапрісса», до складу якого приєднався 1996 року. Відіграв за команду з коста-риканської столиці  наступні шість сезонів своєї ігрової кар'єри. Більшість часу, проведеного у складі «Сапрісси», був основним гравцем команди.

Протягом 2002—2003 років захищав кольори команди грецького клубу АЕК.

2003 року повернувся до «Сапрісси», за яку відіграв ще 9 сезонів.  Граючи у складі «Сапрісси» знову здебільшого виходив на поле в основному складі команди. Завершив професійну кар'єру футболіста виступами за команду «Сапрісса» у 2012 році.

Виступи за збірну 
1995 року дебютував в офіційних матчах у складі національної збірної Коста-Рики. Протягом кар'єри у національній команді, яка тривала 15 років, провів у формі головної команди країни 137 матчів, забивши 24 голи. За кількістю офіційних матчів є рекордсменом костариканської збірної.

У складі збірної був учасником чемпіонату світу 2002 року в Японії і Південній Кореї та чемпіонату світу 2006 року в Німеччині.

Брав участь у п'яти розіграшах Золотого кубка КОНКАКАФ — у 2000, 2002 (здобув «срібло»), 2003,  2007 та 2009 роках.

Окрім того тричі змагався на континентальних чемпіонатах Південної Америки, на які запрошували костариканців, — 1997, 2001 і 2004 років.

Статистика виступів

Статистика клубних виступів

Статистика виступів за збірну

Титули і досягнення

Командні
  Володар Кубка чемпіонів КОНКАКАФ (1):
«Сапрісса»:  2005
 Срібний призер Золотого кубка КОНКАКАФ: 2002
 Переможець Кубка центральноамериканських націй: 1999, 2003, 2007
 Переможець Центральноамериканських ігор: 1997

Особисті
 Найкращий гравець Золотого кубка КОНКАКАФ (1):
2003

Посилання 

Костариканські футболісти
Гравці збірної Коста-Рики з футболу
Гравці розіграшу Кубка Америки з футболу 1997
Гравці розіграшу Золотого кубка КОНКАКАФ з футболу 2000
Гравці розіграшу Кубка Америки з футболу 2001
Гравці чемпіонату світу з футболу 2002
Гравці розіграшу Золотого кубка КОНКАКАФ з футболу 2002
Гравці розіграшу Золотого кубка КОНКАКАФ з футболу 2003
Гравці розіграшу Кубка Америки з футболу 2004
Гравці чемпіонату світу з футболу 2006
Гравці розіграшу Золотого кубка КОНКАКАФ з футболу 2007
Гравці розіграшу Золотого кубка КОНКАКАФ з футболу 2009
Футболісти «Беленя»
Футболісти «Сапрісси»
Футболісти АЕКа (Афіни)
Костариканські футбольні легіонери
Футбольні легіонери у Греції
Футболісти, які зіграли 100 і більше матчів за збірну